Ségou, ville malienne ;
 La région de Ségou, région administrative malienne ;
 Le royaume bambara de Ségou ;
 Ségou, roman de Maryse Condé.
 Ségou, petite ville du Togo